Ez a lap a 2016-os Ben 10 című amerikai sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Film

Film (2020)

Különkiadások

Rövidfilmek

Bentuíció

Alien Worlds

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái